Municipio de Cherry Valley puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Cherry Valley (Illinois), un municipio ubicado en el condado de Winnebago.
 Municipio de Cherry Valley (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Lake.
 Municipio de Cherry Valley (Misuri), un municipio ubicado en el condado de Carroll.
 Municipio de Cherry Valley (Ohio), un municipio ubicado en el condado de Ashtabula.